Сосна звичайна — дерево родини соснових (Pinaceae)

Пам'ятки природи 
 Сосна звичайна — ботанічна пам'ятка природи, Волинська область
 Сосна звичайна  — ботанічна пам'ятка природи, Закарпатська область
 Сосна звичайна — втрачена ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область

Див. також 
 Сосна звичайна — 200 років — ботанічна пам'ятка природи, Волинська область
 Сосна звичайна велетень — ботанічна пам'ятка природи, Волинська область